Кодронджанос (, ) — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, в провинции Сассари.

Население составляет 1 305 человек (30-6-2019), плотность населения составляет 42,94 чел./км². Занимает площадь 30,39 км². Почтовый индекс — 7040. Телефонный код — 079.

Покровителем населённого пункта считается святой Павел, празднование 25 января. В коммуне находится Базилика Саккарджиа, церковь XII века.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comunecodrongianos.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта
 Национальный институт статистики
 Национальный институт статистики

Примечание